Okręty US Navy o nazwie USS  "Crossbill":
 Pierwszy  został nabyty przez marynarkę 31 października 1940.
 Drugi . Jego stępkę położono 23 sierpnia 1941.

Crossbill